Фёренбах ():
 Фёренбах — город в Германии
 Фёренбах — река в Германии